Codan Ligaen 1998-99 var den 39. sæson af den bedste danske række i ishockey og den første sæson under navnet Codan Ligaen. Det var samtidig turneringen om det 42. DM i ishockey arrangeret af Dansk Ishockey Union.

Turneringen havde deltagelse af ti hold, der først spillede et grundspil i form af en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 36 kampe til hvert hold. Derefter gik de otte bedste hold videre til mellemspillet bestående af to kvartfinalepuljer med fire hold i hver, som hver spillede en dobbeltturnering. De to bedste hold i hver kvartfinalepulje gik videre til slutspillet om DM-medaljer, der blev afviklet som en cupturnering. Semifinalerne og finalen blev spillet bedst af fem kampe, mens bronzekampen blev afviklet bedst af tre kampe.

Danmarksmesterskabet blev vundet af Rødovre Skøjte & Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for sjette gang men for første gang siden sæsonen 1989-90. Rødovre SIK var kun sluttet på sjettepladsen i grundspillet, men vandt sin kvartfinalepulje snævert foran Vojens Lions og Rungsted IK. Og i semifinalerne og finalen gjorde holdet rent bord med seks sejre i træk. Modstanderne i finalen var grundspilsvinderne fra Frederikshavn. Mesterskabet blev afgjort i den tredje finalekamp i Frederikshavn Isstadion, hvor Boris Bykovskij satte den afgørende scoring til 5-4 blot 19 sekunder før tid.

Bronzemedaljerne gik til Esbjerg IK, som i bronzekampen besejrede lokalrivalerne fra Vojens Lions med 2-0 i kampe.

Det blev til gengæld en tung sæson for IC Gentofte, der blot opnåede to sejre i grundspillets 36 kampe. Holdet formåede dog at sikre sig endnu en sæson i Codan Ligaen i kvalifikationsspillet mod de to bedste hold fra 1. division, men klubben gik efterfølgende konkurs og måtte overlade sin plads i ligaen til Gladsaxe.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De ti hold spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 36 kampe til hvert hold, som blev afviklet i perioden 15. september 1998 - 21. februar 1999. Til denne sæson var der blevet indført en ny procedure for afvikling af kampene, som betød at der efter uafgjorte kampe blev spillet forlænget spilletid. Der var endvidere indført et nyt pointsystem, hvor sejre (uanset om de blev opnået i ordinær eller forlænget spilletid) gav 2 point. Uafgjorte kampe og nederlag i forlænget spilletid gav 1 point, mens nederlag i ordinær tid gav 0 point.

De otte bedste hold gik videre til kvartfinalepuljerne, mens de sidste to hold spillede videre i kvalifikationsspillet, hvor de sammen med de to bedste hold fra 1. division spillede om de to sidste ledige pladser i det efterfølgende sæson i Codan Ligaen.

Kvartfinaler 

De otte bedste hold i grundspillet gik videre til kvartfinalerne, hvor de otte hold blev inddelt i to puljer med fire hold i hver. Holdene, der sluttede grundspillet som nr. 1, 4, 5 eller 8 udgjorde pulje A, mens pulje B bestod af de sidste fire hold. Hver pulje spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, og de to bedste hold i hver pulje gik videre til semifinalerne. Kampene blev spillet i perioden 23. februar - 7. marts 1999.

Holdene, der sluttede grundspillet som nr. 1 eller 2, startede kvartfinalepuljerne med 2 point, mens holdene, der blev nr 3 eller 4 i grundspillet, begyndte med 1 point på kontoen. De resterende fire hold tog ingen point med fra grundspillet.

Pulje A

Pulje B 

Rungsted IK, Rødovre SIK og Vojens Lions sluttede alle på 9 point, og de tre hold blev rangeret efter resultaterne opnået i de seks indbyrdes opgør mellem de tre hold:

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire hold, som var sluttet blandt de to bedste i deres kvarfinalepulje. Semifinalerne og finalen blev spillet bedst af fem kampe, mens bronzekampen blev spillet bedst af tre kampe.

Semifinaler

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabere af semifinalerne, Vojens Lions og Esbjerg IK. Opgøret blev afgjort bedst af tre kampe, og Vojens Lions havde fordel af hjemmebane i en evt. tredje kamp som følge af at holdet var sluttet foran vestjyderne i grundspillet, men så langt nåede serien aldrig, eftersom Esbjerg IK afgjorde serien med sejre i de to første kampe.

Finale 

Finalen var et opgør mellem vinderen af Eliteseriens grundspil, Frederikshavn IK, og Rødovre SIK, som kun var blevet nr. 6 i grundspillet, men som havde vundet sin kvartfinalepulje foran grundspillets nr. 2 og 3, Vojens Lions og Rungsted IK. Opgøret blev spillet bedst af fem kampe, men holdet fra Rødovre havde kun brug for tre kampe til at afgøre serien. Den afgørende finalekamp blev spillet i Frederikshavn Isstadion den 25. marts 1999, hvor udeholdet sikrede sig titlen med en sejr på 5-4. Kampen blev afgjort blot 19 sekunder før tid, hvor Boris Bykovskij passerede Johan Westermark i frederikshavnernes mål.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Passion Hockey - Championat du Danemark 1998/99 
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1998-1999 
 EliteProspects - 1998-1999 Denmark PLAYER STATS 
 EliteProspects - Danish League Player of the Year 
 Politiken, 9. - 26. marts 1999.
 YouTube - FIK-RSIK 3rd game dansih hockeychampionship 1999

Noter 

1998-99
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1998
Ishockey i 1999